(9860) Археоптерикс () — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Веритас. Он был открыт 6 августа 1991 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь археоптерикса, вымершего животного юрского периода.

См. также 
 Список астероидов (9801—9900)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Веритас
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Астероиды, названные в честь живых организмов